Golésco bzw. Golescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru G. Golescu (1819–1881), rumänischer Staatsmann
 Dinicu Golescu (1777–1830), rumänischer Schriftsteller und Politiker
 Nicolae Golescu (1810–1878), rumänischer Staatsmann
 Ștefan Golescu (1809–1874), rumänischer Staatsmann